Суперлига 1996/1997 годов () — 84-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 1996/97 на сайте danskfodbold.com
 Сезон 1996/97 на сайте rsssf.com

1996/1997
Дания
Дания
Спорт в Дании в 1996 году
Спорт в Дании в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997